Шарль Морран:
 Морран, Шарль Франсуа Антуан (1807—1858) — бельгийский ботаник.
 Морран, Шарль Жак Эдуард (1833—1886) — бельгийский ботаник, сын Шарля Франсуа Антуана Моррана.